Vrijzinnig Democratische Partij.De Liberalen, Parti radical-démocratique, een politieke partij uit Zwitserland
Partido de la Revolución Democrática, een politieke partij uit Mexico
Democratische Revolutionaire Partij, Partido Revolucionario Democrático, een politieke partij uit Panama
Dominicaanse Revolutionaire Partij, Partido Revolucionario Dominicano, een politieke partij uit de Dominicaanse Republiek